«Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid» (Молекулярная структура нуклеиновых кислот: структура дезоксирибонуклеиновой кислоты) — статья, в которой впервые была корректно описана структура молекулы ДНК. Опубликована Фрэнсисом Криком и Джеймсом Д. Уотсоном в научном журнале Nature на страницах 737—738 в 171-м томе от 25 апреля 1953 года. Экспериментальную составляющую работы проделала Розалинд Франклин методом рентгеноструктурного анализа. Ключевой для расшифровки структуры стала наиболее чёткая из её рентгенограмм — так называемая фотография 51.

Статья написана в форме развёрнутой заметки, поскольку была призвана лишь застолбить место первооткрывателей двойной спирали за Уотсоном и Криком, подробное же изложение работы было опубликовано в Proceedings of the Royal Society в январе 1954 года. Несмотря на сжатый формат, в статье содержатся ответы на фундаментальные вопросы: как хранится и как копируется генетическая информация. Открытие структуры ДНК сильно повлияло на развитие биологии, в частности, положило начало современной молекулярной биологии и дало большой толчок генетике.

Содержание статьи 
В статье Уотсона и Крика отсутствует описание методов, однако в том же номере журнала вышла статья их коллеги Мориса Уилкинса, посвящённая анализу рентгеноструктурных снимков ДНК и физическому смыслу наблюдаемой дифракционной картины. Текст Уотсона и Крика содержит лишь основные факты, которые им удалось установить. Они описывают недостатки предлагавшихся другими авторами трёхспиральных структур и предлагают свою — двухспиральную со сдвигом антипараллельных цепей, которая была названа B-формой ДНК. Затем излагают принцип комплементарности, который входит в замечательное соответствие с известными на тот момент правилами Чаргаффа, и описывают его физико-химическую основу — совпадение геометрии комплементарных пар нуклеотидов. Наконец, они указывают на возможность матричного копирования, которая создаётся такой структурой молекулы:

От нашего внимания не ускользнуло, что из постулируемого нами специфического спаривания [нуклеотидов] немедленно следует возможный механизм копирования генетического материала.

Основы функционирования ДНК, вопреки опасениям некоторых биологов, оказались просты для понимания и непосредственно связаны с её структурой.
Несмотря на минимальный объем данных, которым располагали авторы, все высказанные ими идеи в дальнейшем подтвердились.

См. также 
 Кристаллография
 ДНК

Примечания

Библиография 
 
 
  (с предисловием Фрэнсиса Крика; переработанное в 1994 году, с 9-страничным послесловием)
  (впервые опубликована в 1968 году)

Ссылки 

 Лайнус Полинг и гонки за ДНК: документальная История

Произведения 1953 года
История биологии
История генетики
Генетика в Великобритании
Нуклеиновые кислоты